Парк Авиаторов:
 Парк Авиаторов в Москве.
 Парк Авиаторов в Санкт-Петербурге.
 Парк Авиаторов в Ростове-на-Дону.